Psusennes I, sovrano della XXI dinastia egizia
 Psusennes II, sovrano della XXI dinastia egizia
 Psusennes III, primo profeta di Amon durante la XXI dinastia egizia